Берл Айвз, Берл Айкл Івано Айвз (, 14 червня 1909 — 14 квітень 1995) — американський актор і співак в стилі фолк.
 Берл Кацнельсон, Берл (Беері) Кацнельсон (‏‏‎; 25 січня 1887, Бобруйськ — 12 серпня 1944, Єрусалим) — єврейський політик і журналіст.